Дарида — многозначный термин.

Компании 
 «Дарида» — компания по производству натуральной минеральной, питьевой воды и безалкогольных напитков.

Спорт 
 «Дарида» — белорусский футбольный клуб.
 «Дарида» — стадион в Минске.

Персоналия 
 Дарида, Владимир (род. 1990) — чешский футболист.
 Дарида, Клелио (1927—2017) — итальянский политик.